La denominación Condado de Ramsey puede hacer referencia a distintos condados de Estados Unidos:

 Condado de Ramsey, condado de Dakota del Norte.
 Condado de Ramsey, condado de Minnesota.